Rienks ist der Familienname folgender Personen:

 Nico Rienks (* 1962), niederländischer Ruderer
 Ralf Rienks (* 1997), niederländischer Ruderer
 Rik Rienks (* 1995), niederländischer Ruderer